Wallis e Futuna
Mala'e – capoluogo di Alo
Mala'e – villaggio di Uvea